Mistrzostwa Świata w Biegach na Nartorolkach odbyły się w dniach 4 - 8 września 2013 roku w niemieckim Bad Peterstal. Rozegrane zostały cztery konkurencje wśród kobiet i cztery wśród mężczyzn.

W biegach sprinterskich najlepsi okazali się Włoch Alessio Berlanda i Szwedka Maria Magnusson. Najlepszy na dystansie 20 km stylem dowolnym był Włoch Eugenio Bianchi, a na 15 km triumfowała Rosjanka Ksenia Konohowa. Rywalizację na 11 km stylem klasycznym wygrali Katrin Zeller oraz Sergio Bonaldi. W sprincie drużynowym mężczyzn triumfowała reprezentacja Norwegii, u kobiet najlepsze były Rosjanki.

Kobiety

15 km stylem dowolnym 
 Data: 4 września 2013

Sprint stylem dowolnym 
 Data: 5 września 2013

Sprint drużynowy stylem dowolnym 
 Data: 7 września 2013

11 km stylem klasycznym 
 Data: 8 września 2013

Mężczyźni

20 km stylem dowolnym 
 Data: 4 września 2013

Sprint stylem dowolnym 
 Data: 5 września 2013

Sprint drużynowy stylem dowolnym 
 Data: 7 września 2013

11 km stylem klasycznym 
 Data: 8 września 2013

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 w biegach narciarskich
2013 w Niemczech
Zawody sportowe w Niemczech